Іві Адаму (грец. Ήβη Αδάμου; нар. 24 листопада 1993 року, Ая-Напа, Кіпр) — кіпріотська співачка.
 Баба Адаму (англ. Baba Adamu, нар. 20 жовтня 1979, Кумасі) — ганський футболіст.